Pardo se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Isabel Pardo
 Trinidad Herménégilde José Pardo de Tavera